Первенство Второго дивизиона ФНЛ 2021/2022 — 30-й сезон третьего по рангу дивизиона профессионального футбола в России после Премьер-лиги и Первого дивизиона ФНЛ.

Соревнование прошло по системе «осень — весна», турнир стартовал 18 июля 2021 года и завершился 10 июня 2022 года.

Команды были разбиты на 4 группы. В соответствии с регламентом соревнований, победители каждой из групп получили право на выход в Первый дивизион ФНЛ. Занявшие последние два места в группах 1 и 4, а также последние 3 места в группах 2 и 3, должны были выбыть в III дивизион.

При этом существовала вероятность реформирования соревнований (РПЛ, ФНЛ, ПФЛ) вследствие возможного изменения структуры лиг.

Участие в матчах футболистов с иностранным гражданством (легионеров) во Втором дивизионе не разрешалось. Также как и в предыдущем сезоне, граждане Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии по новому положению не считались легионерами, так как данные страны входят в таможенный союз.

По регламенту Второго дивизиона на поле обязательно было присутствие двух молодых игроков (родившихся не ранее 1 января 1999 года) у каждой из команд, являвшихся основными командами клубов. У вторых команд клубов РПЛ или Первого дивизиона на поле должно было быть не менее 8 футболистов, родившихся не ранее 1 января 1997 года.

Победители

Участники

Покинули лигу 
По итогам Первенства ПФЛ 2020/2021 в ФНЛ вышли клубы — победители четырёх групп ПФЛ:
 «Кубань» (Краснодар) — победитель группы 1 (экс-«Юг»);
 «Олимп-Долгопрудный» — победитель группы 2 (экс-«Запад»);
 «Металлург» (Липецк) — победитель группы 3 (экс-«Центр»);
 «КАМАЗ» (Набережные Челны) — победитель группы 4 (экс-«Урал-Приволжье»).

По сравнению с прошлым сезоном, лигу покинули:
 «Зенит» (Иркутск) — снялся после зимней паузы в прошлом сезоне;
 «Интер» (Черкесск) — не получил лицензию;
 «Краснодар-3»;
 «Красный» (Смоленская область) — не получил лицензию;
 «Крылья Советов-2» (Самара) — будут участвовать в молодёжном первенстве;
 «Лада» (Димитровград) — не получила лицензию;
 «Химик-Арсенал» (Новомосковск) — заменён тульским «Арсеналом-2».

Пополнили лигу 
По итогам Первенства ФНЛ 2020/2021 из ФНЛ выбыли следующие клубы:
 «Чайка» (Песчанокопское) — 12-е место, переведена во второй дивизион по решению КДК РФС;
 «Иртыш» (Омск) — 19-е место;
 «Динамо» (Брянск) — 20-е место;
 «Чертаново» (Москва) — 21-е место;
 «Шинник» (Ярославль) — 22-е место.
17-я и 18-я команды ФНЛ сохранили места из-за потери ФК «Тамбов» профессионального статуса по окончании сезона и перевода во второй дивизион ФК «Чайка».

Новички лиги 
Команды, не игравшие в прошлом сезоне в ПФЛ, которые прошли лицензирование:

 «Алания-2» (Владикавказ);
 «Амкар» (Пермь) — 8-е место в III дивизионе (Урал и Западная Сибирь) 2020;
 «Арсенал-2» (Тула);
 «Балтика-БФУ» (Калининград);
 «Динамо» (Владивосток);
 «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1-е место в III дивизионе (Северо-Запад) 2020;
 «Енисей-2» (Красноярск) — 5-е место в III дивизионе (Сибирь) 2020;
 «Зенит» (Пенза) — 3-е место в III дивизионе (Приволжье) 2020;
 «Кайрат» (Москва);
 «Красава» (Одинцово);
 «Олимп-Долгопрудный-2»;
 «Пересвет» (Домодедово) — 4-е место в III дивизионе (Московская область) 2020;
 «Ротор-2» (Волгоград) — 16-е место в молодёжном первенстве 2020/21;
 «Саранск»;
 «СКА-Хабаровск-2»;
 «Спартак» (Туймазы) — 2-е место в III дивизионе (Урал и Западная Сибирь) 2020;
 «Торпедо» (Миасс) — 1-е место в III дивизионе (Урал и Западная Сибирь) 2020;
 «Химик» (Дзержинск).

В отличие от предыдущего сезона, группы 2 и 3 были разделены на две подгруппы в связи с большим количеством команд, выступавших в этих группах (по 22 команды в каждой группе).

Соревнования в группах 1 и 4 прошли по обычной схеме в 2 круга (матчи «каждого с каждым» дома и в гостях).

Соревнования в группах 2 и 3 прошли в два этапа: первый этап состоял из обычного двухкругового турнира, на втором этапе по 6 лучших команд из каждой подгруппы первого этапа составили подгруппу «А», которые распределили места с 1-го по 12-е, остальные составили подгруппу «Б», где были распределены места с 13-го и ниже.

Перед началом второго этапа у команд сохранились турнирные показатели (очки, количество побед, ничьи, поражения, забитые и пропущенные мячи), которые были набраны на первом этапе только в матчах с командами, вышедшими в ту же подгруппу. На втором этапе проводились матчи только с командами, игравшими на первом этапе в другой подгруппе (в 2 круга — дома и в гостях).

Примечания:

Примечания:

* В сезоне 2020/21 количество групп было сокращено до четырёх — группу «Восток» расформировали, а клубы, ранее игравшие в ней, добавили в группы «Запад», «Центр» и «Урал-Приволжье».

** «Динамо» (Махачкала) было возрождено на базе выступавшего в группе 1 в сезоне 2020/21 клуба «Махачкала».

*** ФК «Смоленск» снялся с соревнований, проведя 3 матча.

География соревнований

Группа 1 
16 декабря 2021 года по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС ФК «Туапсе» был переведён в низший по рангу дивизион за умышленное предоставление недостоверной информации, а также использование клубом поддельных документов. По регламенту во всех матчах второго круга команде были присуждены поражения со счётом 0:3. Также за неправомерное участие в матче были аннулированы результаты трёх матчей «Туапсе»: с «Биологом-Новокубанском» (1:3), «Кубань-Холдингом» (0:0) и СКА (0:2), в которых «Туапсе» были засчитаны технические поражения со счётом 0:3, а соперникам «Туапсе» — технические победы со счётом 3:0. 2 февраля 2022 года Апелляционный комитет РФС отменил перевод ФК «Туапсе» в низший дивизион. Было принято решение снять с команды 9 турнирных очков.

7 апреля 2022 года Палата РФС по разрешению споров приняла решение снять с «Анжи» 6 турнирных очков в связи с неисполнением решений органа. Клуб не выполнил обязательства перед футболистами Георгием Лорией и Дмитрием Белоруковым. Палата установила новый срок и обязала «Анжи» исполнить решение палаты в течение 30 календарных дней с момента вступления данного решения в силу.

* Примечания.Согласно регламенту, из данной группы в Третий дивизион должны были бы вылететь 2 команды.Решением Апелляционного комитета РФС от 02.02.2022 с ФК «Туапсе» снято 9 очков.Решениями палаты РФС по разрешению споров от 07.04.2022 с ФК «Анжи» снято 6 очков.
СК «Ротор» вылетел в сезоне 2021/22 из ФНЛ. По правилам турнира основная команда и фарм-клуб не могут одновременно участвовать в одном розыгрыше.

Лучшие бомбардиры:
 Иван Олейников («Чайка») — 23 (4)
 Иван Тимошенко («Черноморец») — 16 (1)
 Абакар Гаджиев («Динамо») — 16 (8)
 Иван Матюшенко («Кубань-Холдинг») — 15 (4)
 Никита Панамарев («Черноморец») — 14 (0)
 Саид Алиев («Чайка») — 14 (2)
 Ражаб Магомедов («Анжи») — 14 (6)

В скобках указано количество голов, забитых с пенальти.

Изменение лидера по ходу первенства

Группа 2 
С команды «Знамя Труда» решением КДК от 18 августа было снято 3 очка за использование поддельных документов в гостевом матче 3-го тура с «Динамо-2», состоявшемся 1 августа; команде «Динамо-2» присуждена техническая победа со счётом 3:0 (сам матч закончился с таким же результатом). Очки с команды были сняты по ходу первого этапа.

На заседании КДК РФС 16 декабря было принято решение за использование поддельных документов в матче 16-го тура «Волна» — «Шинник», который состоялся 14 октября, снять с ФК «Волна» 3 очка и оштрафовать клуб на 1 миллион рублей условно. При этом КДК завил о решении снять 3 очка с «Волны» на втором этапе, а не на первом.

В январе 2022 года клубы «Тверь» и «Ленинградец» пожаловались на различный подход к снятию очков с команд. По их мнению очки, с ФК «Волна» необходимо снимать на первом этапе, так же как с команды «Знамя Труда». При этом если три очка вычитать из показателей первого этапа, то место «Волны» в группе «А» второго этапа должен был бы занять «Олимп-Долгопрудный-2» (что привело бы к изменению таблиц перед началом второго этапа, так разрыв между 1-м и 2-м местом перед началом 2-го этапа в группе «А» составил бы одно очко, а не 4). После обращения лиги в КДК РФС о разъяснении применения наказаний 2 февраля 2022 года Апелляционный комитет РФС указал лиге снимать очки с команд по итогу соревнований. Комитет также отменил снятие трёх очков с команды «Знамя Труда» по итогам первого этапа.

Первый этап

Подгруппа 1

Изменение лидера по ходу первенства

Подгруппа 2

Изменение лидера по ходу первенства

Второй этап

Подгруппа «А»

Изменение лидера по ходу второго этапа первенства

Подгруппа «Б» 

Примечание. В число трёх команд данной группы, которые должны были бы вылететь в Третий дивизион, не включён ФК «Смоленск», досрочно снявшийся с соревнований, так как клуб сыграл менее 50 % матчей первенства.

Лучшие бомбардиры (первый этап и матчи подгруппы «А» второго этапа):
 Игорь Турсунов («Тверь») — 16 (8)
 Максим Андреев («Звезда») — 14 (5)

Лучшие бомбардиры (первый этап и матчи подгруппы «Б» второго этапа):
 Алексей Рогов («Олимп-Долгопрудный-2») — 15 (4)

В скобках указано количество голов, забитых с пенальти.

Комментарий:

Группа 3

Первый этап

Подгруппа 1

Изменение лидера по ходу первенства

Подгруппа 2 

Примечание. Результат матча 18-го тура «Сахалин» — «Калуга» (0:1, 22 октября) был аннулирован: «Калуге» было засчитано техническое поражение со счётом 0:3 из-за просроченных ПЦР-тестов.

Изменение лидера по ходу первенства

Второй этап

Подгруппа «А»

Изменение лидера по ходу второго этапа первенства

Подгруппа «Б» 

Примечание. Согласно регламенту, из данной группы в Третий дивизион должны были бы вылететь 3 команды.

Лучшие бомбардиры (первый этап и матчи подгруппы «А» второго этапа):
 Никита Голдобин («Родина») — 19 (4)
 Игорь Соколов («Строгино») — 15 (0)
 Денис Дёгтев («Салют Белгород») — 15 (5)

Лучшие бомбардиры (первый этап и матчи подгруппы «Б» второго этапа):
 Роман Павлюченко («Знамя») — 12 (3)
 Ираклий Логуа («Коломна») — 12 (3)

В скобках указано количество голов, забитых с пенальти.

Группа 4 

* Решением КДК с команды «Спартак» было снято 3 очка в несостоявшемся матче 2-го тура (24 июля) «Спартак» — «Торпедо», в котором команде «Торпедо» была присуждена техническая победа со счётом 3:0. С команды «Лада-Тольятти» решением КДК было снято 3 очка.

Примечание. Согласно регламенту, из данной группы в Третий дивизион должны были бы вылететь 2 команды.

Лучшие бомбардиры:
 Данил Карпов («Тюмень») — 21 (2)
 Даниил Арсентьев («Урал-2») — 16 (4)
 Алексей Каштанов («Волга») — 13 (0)
 Антон Кобялко («Динамо»/«Тюмень») — 13 (2)
 Илья Порохов («Звезда») — 11 (0)
 Илья Карпук(«Звезда») — 11 (0)
В скобках указано количество голов, забитых с пенальти.

Изменение лидера по ходу первенства

Ежемесячные награды 

Примечание. Лучших игроков и молодых игроков ежемесячно определяли главные тренеры команд, а тренеров — руководители клубов, представленных во Втором дивизионе ФНЛ.

Лауреаты сезона 
 Источник: 2fnl.com

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Второго дивизиона ФНЛ 

2021/2022
Футбол в России в сезоне 2021/2022